Самуи́л Самуи́лович Ба́нтке (журнальные публикации подписывал также псевдонимом Семён Рубан; , ,  — 4 февраля 1938, , ) — советский историк, участник Гражданской войны.

Биография 
Родился в семье парикмахера. В 1917 году вступил в РCДРП(б). В апреле 1917 года возглавил «Союз учащихся» в Кишинёве. В 1918 году примкнул к Красной Армии, был комиссаром Первой Особой Бессарабской бригады, председателем совета солдатских депутатов. Летом 1919 года был нелегально направлен в ставшую румынской Бессарабию, где руководил идеологической работой Бессарабского обкома РКП(б), был арестован сигуранцей и заключён в тюрьму Дофтана, где провёл 2 года и 7 месяцев. Освобождён 22 января 1922 года и вновь включился в подпольную работу, но в том же году бежал в СССР. В 1924—1925 годах — редактор Криворожской окружной газеты. В 1926 году окончил Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова и аспирантуру при Институте красной профессуры. В 1928 году, вместе с В. М. Далиным и своим научным руководителем Н. М. Лукиным, два месяца стажировался в Париже.

В 1930 году назначен заведующим кафедрой истории Института красной профессуры, с февраля 1935 года — директор Института истории Ленинградского отделения Коммунистической академии. Был активистом Общества бессарабцев в СССР.

Арестован 22 ноября 1937 года. Осуждён к ВМН Комиссией наркома НКВД и Прокурора СССР 24 января 1938 года по обвинению в «шпионаже в пользу румынской разведки». Расстрелян 4 февраля 1938 года. Предположительное место захоронения — спецобъект УНКВД Ленинградской области «Левашово». Реабилитирован посмертно.

Автор ряда работ по истории революционного движения в России, Молдавии (Хотинское восстание), Франции, Италии и Германии. Монография «Борьба за создание Коммунистической партии Франции» была опубликована в 1936 году; отрывки из второй части данного исследования были опубликованы уже после реабилитации С. С. Бантке.. Воспоминания о подпольной работе в Бессарабии «В гробу Дофтаны» вышли в 1927 году. Был одним из составителей сборника «Письма деятелей Первого Интернационала в дни Коммуны 1871 года» (Москва: Партиздат, 1933).

Был членом редколлегии журнала «Борьба классов» и редактором журнала «Красная Бессарабия».

Семья 
 Жена — историк Софья Моисеевна Коптиевская (1902—1983), в годы Гражданской войны служила в разведуправлении реввоенсовета Второй конной армии, затем — по направлению закордонного отдела ЦК КП(б)У на разведывательной работе в Бессарабии (Кишинёв), возвратилась на родину в 1922 году; с 1931 года заведующая кафедрой истории СССР областного Коммунистического университета Москвы и заведующая исторической редакцией Партиздата; выслана в Омутнинск 22 мая 1938 года. С 1944 года — заведующая кафедрой истории Владимирского государственного учительского института имени П. И. Лебедева-Полянского. Кавалер ордена Красной Звезды.
 Дочь — Нинель Самуиловна Бантке (1924—2001), инженер, мемуаристка.
 Сестра — Мария Самуиловна Бантке.

Книги 
 В гробу Дофтаны (П. Д. Ткаченко, Макс Гольдштейн, Осип Горбачёв). М.—Л.: Молодая гвардия, 1927 (переиздана в сборнике «Памяти С. С. Бантке», Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1970).
 Германские коммунисты в борьбе за массы. М., 1927.
 10 лет борьбы против румынских бояр: К десятилетию оккупации Бессарабии 26 января 1918 г. — 26 января 1928 г. Л.—М.: Московский рабочий, 1928.
 Семён Рубан. Бессарабская молодёжь под сапогом румынского жандарма. Балта: Госиздат Молдавии, 1928.
 Письма деятелей Первого Интернационала в дни Коммуны 1871 г. М.: Партиздат, 1933.
 Борьба большевиков за создание Коммунистического Интернационала: материалы и документы 1914—1919 гг. (составитель). М.: Партиздат, 1934.
 Борьба за создание коммунистической партии Франции. Часть 1 — Циммервальдское движение во Франции в годы мировой войны 1914—1918 гг. М.: Партиздат, 1936.
 20-летие Комратской республики в Бессарабии. В сборнике «Памяти С. С. Бантке». Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1970.

Публикации 
 Хотин в огне восстания: 1919—1929 гг. Сборник посвящённый десятилетию Хотинского восстания. Под ред. Семёна Рубана. М.: Центральный Совет Общества бессарабцев, 1929.
 История Коминтерна. Вып. 1—5. Редактор С. С. Бантке. М.: Огиз «Московский рабочий», 1931.
 Вопросы гражданской истории. Ответственный редактор С. С. Бантке. Л.: Соцэкгиз — Ленинградское отделение, 1935.
 Задачи и программа курса Новой истории: Лекция т. Бантке, С. С., прочит. 8/IV-1936 г. Л.: Школа пропагандистов при Ленинградском областном и городском комитете ВКП(б), 1936. 
 Воссоединение Италии: Стенограмма лекции тов. Бантке, С. С., прочит. 7 июня 1936 года. Л.: Школа пропагандистов при Ленинградском областном и городском комитете ВКП(б), 1936. 
 Франция в период 1870—1890 гг. Л.: Школа пропагандистов при Ленинградском областном и городском комитете ВКП(б), 1936.

Литература 
 Памяти С. С. Бантке. Из истории революционного движения в Бессарабии. Ответственный редактор академик И. И. Минц. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1970.

Примечания 

Казнённые в 1938 году
Историки СССР
Революционеры Молдавии
Большевики
Посмертно реабилитированные в СССР
Участники Гражданской войны в России (красные)
Редакторы СССР
Выпускники Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова
Расстрелянные в РСФСР
Историки, репрессированные в СССР